gromada Samoklęski (powiat jasielski)
 gromada Samoklęski (powiat lubartowski)

także:
 gromada Samoklęski Małe (powiat szubiński)